Флажи — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Флажи — коммуна во Франции, департамент Сена и Марна
 Флажи — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара